Кшиштоф Жолнерович (; 18 января 1962, Быдгощ — 27 мая 2020, там же) — польский шахматист, международный мастер (1988).

Шахматная карьера 
Серебряный призёр юниорского чемпионата Польши 1981 года. Участник четырёх чемпионатов Польши (1984, 1985, 1989 и 1990).

Неоднократный призёр командных чемпионатов Польши. Выиграл 3 медали в команде — серебряную (1990) и 2 бронзовые (1982—1983), а также 2 медали в индивидуальном зачёте — золотую (1982) и бронзовую (1995).

Победитель турниров во Вроцлаве, Слупске (оба в 1987 г.) и Легнице (1989 г.). Призёр ряда международных и внутренних соревнований, а также опен-турниров.

В составе национальной сборной участник 2-й Телешахолимпиады (1981/1982).

В составе клуба «KS Piast Słupsk» участник 8-го Кубка европейских клубов (1991/1992).

Добился больших успехов в соревнованиях с укороченным контролем времени. Чемпион Польши по быстрым шахматам 1990 г. Серебряный призёр чемпионата Польши по быстрым шахматам 1989 г. Неоднократный призёр командного чемпионата страны по быстрым шахматам.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Кшиштофа Жолнеровича в личных чемпионатах Польши
 Выступления Кшиштофа Жолнеровича в командных чемпионатах Польши
 Выступления Кшиштофа Жолнеровича в Кубках европейских клубов
 Выступления Кшиштофа Жолнеровича на Телешахолимпиадах

Шахматисты Польши
Тренеры по шахматам